peut faire référence à :

, mot anglais pour Cosaques
Cossacks: European Wars (2001), un jeu vidéo,
HMS Cossack,  nom porté par plusieurs navire de la Royal Navy.